Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Eridge : 
 Le  est un dragueur de mines à aubes de classe Racecourse lancé en 1916 et vendu en 1922.
 Le  est un destroyer de classe Hunt lancé en 1940. Il est endommagé en 1942 et utilisé comme navire de base, avant d'être mis au rebut en 1946.

Eridge